Pandaros (griechisch , lateinisch Pandarus) ist:

In der griechischen Mythologie der Name von:
 Pandaros (Sohn des Lykaon), ein Heerführer im Trojanischen Krieg, von Diomedes getötet
 Pandaros (Heros), ein Heros aus dem südlichen Lykien
 Pandaros (Sohn des Alkanor), ein Gefährte des Aeneas
 Pandaros (Sohn des Neoptolemos), ein Bruder des Argos

Außerdem:
 (2674) Pandarus, ein Asteroid
 Pandarus (Gattung), eine Gattung der Hornkieselschwämme